Nikołaj Biełow (1891–1982) – radziecki geochemik
 Nikołaj Biełow (1896–1941) – radziecki generał
 Nikołaj Biełow (1919–1987) – radziecki zapaśnik
 Nikołaj Biełow (ur. 1987) – rosyjski hokeista